Il singolare del torneo di tennis Campinas Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Golmard che ha battuto in finale Fernando Meligeni 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (primo turno)
 Fernando Meligeni (finale)
 Patricio Arnold (quarti di finale)
 Jaime Oncins (semifinali)

 José Luis Noriega (semifinali)
 Danilo Marcelino (primo turno)
 Mario Rincon (quarti di finale)
 Martin Stringari (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 1994